Rodakowski ist der Familienname folgender Personen:

 Henryk Rodakowski (Heinrich von Rodakowski, 1823–1894), polnisch-österreichischer Maler, Bruder von Maximilian und Josef
 Maximilian von Rodakowski (1825–1900), Offizier der österreichisch-ungarischen Armee, Bruder von Henryk und Josef
 Josef von Rodakowski (1830–1912), Offizier der österreichisch-ungarischen Armee, Bruder von Henryk und Maximilian